En Pologne, Zieleniec peut désigner : 

dans la voïvodie de Mazovie
 Zieleniec, village du powiat de Gostynin
 Zieleniec, village du powiat de Kozienice
 Zieleniec, village du powiat de Węgrów

dans d'autres voïvodies :
 Zieleniec, village et station de sports d'hiver de la ville de Duszniki-Zdrój, dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Zieleniec, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Zieleniec, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Zieleniec, village de la voïvodie de Łódź,
 Zieleniec, village de la voïvodie de Lublin,
 Zieleniec, village de la voïvodie de Lubusz,
 Zieleniec, village de la voïvodie d'Opole,
 Zieleniec, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.